Moizo peut faire référence à:

Patronymie
 Riccardo Moizo (1877-1962) était un général et préfet italien.
 Romolo Moizo (1888-1955), un magistrat, écrivain et directeur sportif italien.